Титлата при жените на NXT е кеч шампионска титла, притежавана и залагана в дивизията на жените на NXT, развиващата се марка на WWE. Шампионската титла се залага в кеч мачове.

История 
Първото представяне на титлата беше на 5 април 2013 на КечМания Пълен достъп. Беше обявено на 30 май 2013 на записването (излъчено на 5 юни в епизод) на WWE NXT, от Стефани Макмеън, че ще има турнир, включващ четири жени от NXT и диви от WWE, който ще коронова първата шампионска при жените на NXT. Първата NXT шампионка бе коронована на 20 юни 2013, когато Пейдж победи Ема във финалите на турнира.

Пейдж успешно защити нейната титла на Пристигане срещу Ема, но Джон Лейфилд освободи Пейдж от титлата на 24 април е епизод на NXT за да даде шанс на жените на NXT шанс, след като Пейдж отиде в главния ростер, когато победи Ей Джей Лий за Титлата на Дивите.

Нов турнир беше стартиран на следващата седмица, в който Саша Банкс победи Бейли, Наталия победи Лейла, Алекса Блис победи Алиша Фокс и Шарлът победи предишната главна претендентка, Ема. В полуфиналите, Наталия победи Саша Банкс и Шарлът победи Алекса Блис. На Завземане, Шарлът победи Наталия, спечели свободната Титла при жените на NXT и стана най-старата шампионка на 28 години. На Завземане: Враг, Саша Банкс спечели титлата във мач Фатална четворка срещу Шарлът, Бейли и Беки Линч. На 22 август на Завземане: Бруклин, Бейли спечели титлата от Саша Банкс във високо-оценен мач. На 16 Септемрви в епизод на NXT, Главният мениджър – Уилям Ригъл съобщи, че Бейли ще защитава нейната титла срещу Саша Банкс в главния мач на Завземане: Респект на 7 октомври в първия някога 30-минутен мач Железен човек история на Федерацията. На събитието, Бейли победи Банкс в реванша за титлата, с 3 на 2 точки.

Пейдж и Шарлът са единствените диви, били шампионки при жените на NXT и шампионки на Дивите, където Пейдж държеше двете титли едновременно.

Пръв шампионски турнир

Втори шампионски турнир

Носителки 
Манди Роуз е настоящата шампионка, след победа над Ракел Гонзалес на 26 октомври 2021 г.

Източници 

NXT титли